Nogometni klub Šahtar Doneck (, Futbol'nij klub «Šahtar» Donec'k) je ukrajinski profesionalni nogometni klub iz istoimenskega mesta Doneck, glavnega mesta Donecke regije.

Trofeje 
 Kubok Pervogo Kanala: 1
 2006

 Premjer-Liga: 13
 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020

 Sovjetski pokal: 4
 1961, 1962, 1980, 1983 

 Ukrajinski pokal: 13
 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019

 Sovjetski super pokal: 1
 1983

 Ukrajinski super pokal: 8
 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017

Druga mesta

 Premjer-Liga: 12
 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2015, 2016

 Sovjetska liga: 2
 1975, 1979

 Sovjetski pokal: 4
 1963, 1978, 1985, 1986

 Ukrajinski pokal: 6
 2003, 2007, 2009, 2010, 2014, 2015

 Sovjetski super pokal: 2
 1980, 1985

 Ukrajinski super pokal: 7
 2004, 2006, 2007, 2011, 2016, 2018, 2019

Trenutna ekipa

Znani igralci

Glavni trenerji

Ligaška in pokalna zgodovina 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Sezona
! Div.
! Poz.
! Pl.
! Zmag
! Izena.
! Porazov
! Dani goli
! Prejeti goli
! P
!Domači pokal
!colspan=2|Evropa
!Opombe
|-
|align=center|1992
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|18
|align=center|10
|align=center|6
|align=center|2
|align=center|31
|align=center|10
|align=center|26
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2 finale
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1992-93
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|30
|align=center|11
|align=center|12
|align=center|7
|align=center|44
|align=center|32
|align=center|34
|align=center|1/16 finala
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1993-94
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|34
|align=center|20
|align=center|9
|align=center|5
|align=center|64
|align=center|32
|align=center|49
|align=center|1/8 finala
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1994-95
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|34
|align=center|18
|align=center|8
|align=center|8
|align=center|52
|align=center|29
|align=center|62
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Pokal UEFA 1994-95
|align=center|Kvalifikacije
|-
|align=center|1995-96
|align=center|1
|align=center|10
|align=center|34
|align=center|13
|align=center|6
|align=center|15
|align=center|44
|align=center|43
|align=center|45
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2 finale
|align=center|Pokal zmagovalcev pokala UEFA 1995-96
|align=center|Prvi krog
|-
|align=center|1996-97
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|19
|align=center|5
|align=center|6
|align=center|72
|align=center|28
|align=center|62
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|
|align=center|
|-
|align=center|1997-98
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|20
|align=center|7
|align=center|3
|align=center|61
|align=center|25
|align=center|67
|align=center|1/8 finale
|align=center|Pokal zmagovalcev pokala UEFA 1997-98
|align=center|2. krog
|-
|align=center|1998-99
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|20
|align=center|5
|align=center|5
|align=center|70
|align=center|25
|align=center|65
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2 finale
|align=center|Pokal UEFA 1998-99
|align=center|Drugi krog kvalifikacij
|-
|align=center|1999-00
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|21
|align=center|3
|align=center|6
|align=center|60
|align=center|16
|align=center|66
|align=center|1/4 finale
|align=center|Pokal UEFA 1999-00
|align=center|Prvi krog
|-
|align=center|2000-01
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|26
|align=center|19
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|71
|align=center|21
|align=center|63
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Pokal UEFA 2000-01
|align=center|Tretji krog
|-
|align=center|2001-02
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|26
|align=center|20
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|49
|align=center|10
|align=center|66
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Pokal UEFA 2001-02
|align=center|Prvi krog
|-
|align=center|2002-03
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|22
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|61
|align=center|24
|align=center|70
|align=center bgcolor=silver|Drugi
|align=center|Pokal UEFA 2002-03
|align=center|Prvi krog
|-
|align=center|2003-04
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|22
|align=center|4
|align=center|4
|align=center|62
|align=center|19
|align=center|70
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Pokal UEFA 2003-04
|align=center|Prvi krog
|-
|align=center|2004-05
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|26
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|63
|align=center|19
|align=center|80
|align=center bgcolor=silver|Drugi
|align=center|Pokal UEFA 2004-05
|align=center|16. krog
|-
|align=center|2005-06
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|6
|align=center|1
|align=center|64
|align=center|14
|align=center|75
|align=center|1/8 finala
|align=center|Pokal UEFA 2005-06
|align=center|32. krog
|-
|align=center|2006-07
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|19
|align=center|6
|align=center|5
|align=center|57
|align=center|20
|align=center|63
|align=center bgcolor=silver|Drugi
|align=center|Pokal UEFA 2006-07
|align=center|16. krog
|-
|align=center|2007-08
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|24
|align=center|2
|align=center|4
|align=center|75
|align=center|24
|align=center|74
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Liga prvakov 2007—2008
|align=center|Skupina
|align=center|
|-
|align=center|2008-09
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|19
|align=center|7
|align=center|4
|align=center|47
|align=center|16
|align=center|64
|align=center bgcolor=silver|Drugi
|align=center|Pokal UEFA 2008-09
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Liga prvakov 2008-09 — Tretje mesto v skupini
|-
|align=center|2009-10
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|24
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|62
|align=center|18
|align=center|77
|align=center bgcolor=#A67D3D|1/2
|align=center|Pokal UEFA 2009-2010
|align=center|1/16
|align=center|Liga prvakov 2009-2010 — Tretji krog kvalifikacij
|-
|align=center|2010-11
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|23
|align=center|3
|align=center|4
|align=center|53
|align=center|16
|align=center|72
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Liga prvakov 2010-11
|align=center|1/4 
|align=center|
|-
|align=center|2011-12
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|25
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|80
|align=center|18
|align=center|79
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Liga prvakov 2011-12
|align=center|4 miesto v skupini
|align=center|
|-
|align=center|2012-13
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|25
|align=center|4
|align=center|1
|align=center|82
|align=center|18
|align=center|79
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Liga prvakov 2012-13
|align=center|1/8 
|align=center|
|-
|align=center|2013-14
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|28
|align=center|21
|align=center|2
|align=center|5
|align=center|62
|align=center|23
|align=center|65
|align=center bgcolor=silver|Drugi
|align=center|Pokal UEFA 2013-14
|align=center|1/16 
|align=center|Liga prvakov 2013-14 — Tretje mesto v skupini
|-
|align=center|2014-15
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|26
|align=center|17
|align=center|5
|align=center|4
|align=center|71
|align=center|21
|align=center|56
|align=center bgcolor=silver|Drugi
|align=center|Liga prvakov 2014-15
|align=center|1/8 
|align=center|
|-
|align=center|2015-16
|align=center|1
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|26
|align=center|20
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|76
|align=center|25
|align=center|63
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Pokal UEFA 2015-16
|align=center|1/2
|align=center| Liga prvakov 2015-16 - Tretje mesto v skupini
|-
|align=center|2016-17
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|32
|align=center|25
|align=center|5
|align=center|2
|align=center|66
|align=center|24
|align=center|80
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Pokal UEFA 2016-17
|align=center|1/16
|align=center|
|-
|align=center|2017-18
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|32
|align=center|24
|align=center|3
|align=center|5
|align=center|71
|align=center|24
|align=center|75
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Liga prvakov 2017-18
|align=center|1/8
|align=center|
|-
|align=center|2018-19
|align=center|1
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|32
|align=center|26
|align=center|5
|align=center|1
|align=center|73
|align=center|11
|align=center|83
|align=center bgcolor=gold|Zmagovalec
|align=center|Pokal UEFA 2018-19
|align=center|1/16
|align=center|Liga prvakov 2018-19 - Tretje mesto v skupini
|}

Zunanje povezave 
  Uradna spletna stran
  Ukrajinska nogometna stran

Šahtar Doneck
Šahtar Doneck
Športna moštva, ustanovljena leta 1936
Doneck